McComb potrebbe riferirsi a:
McComb (Mississippi) 
McComb (Ohio)